The Absence – gruppo musicale death metal statunitense
The Absence – album dei Luna Mortis del 2009 
The Absence – album di Melody Gardot del 2012

Pagine correlate 
Absence